Villar del Rey kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villar del Rey (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Villar del Rey (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar